Bálint Tóth ist der Name folgender Personen:
* Bálint Tóth (Mathematiker) (* 1955), ungarischer Mathematiker
 Bálint Tóth (Schauspieler) (* 1992), ungarisch-amerikanischer Schauspieler